Norra fjärden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Norra fjärden, Vårdö, Åland, 
 Norra fjärden, Hitis, Åboland, 
 Norra fjärden, Lovisa, Nyland,

Sverige 

 Norra Fjärden, Mora kommun, Dalarna,

Se även
Norrfjärden